González-Ruano puede hacer referencia a:

César González-Ruano, periodista y escritor español.
Premio González-Ruano, premio literario español.
Agustín González Ruano, periodista y cronista español.